

Toponyme 

 Albeck, commune autrichien du district de Feldkirchen, en Carinthie ;
 Albeck, ancienne commune allemande de l'arrondissement d'Alb-Danube, quartier de la ville de Langenau, où s'est déroulée la bataille d'Albeck ou bataille de Haslach-Jungingen.

Patronyme 

 Hanoch Albeck (1890-1972), talmudiste scientifique ;
 Stan Albeck (1931-2021), joueur et entraîneur américain de basket-ball.